Autochton – rodzaj motyli
 Autochton – tubylczy mieszkaniec danych terenów